Bantul steht für folgende geografische Objekte auf Java, Indonesien:

 Bantul, Hauptort des Regierungsbezirkes Bantul, Sonderregion Yogyakarta
 Bantul (Kecamatan), Distrikt im Regierungsbezirk Bantul, Sonderregion Yogyakarta
 Bantul (Regierungsbezirk), Regierungsbezirk in der Sonderregion Yogyakarta